Sezon 2005/2006 był 14. sezonem o mistrzostwo Macedonii. Tytuł obroniła drużyna Rabotniczki Skopje.

Tabela końcowa

Król strzelców 
27 goli – Stewica Ristiḱ (Siłeks Kratowo)

Zobacz też 
 Prwa makedonska fudbałska liga

Bibliografia 
 FFM - Macedoński Związek Piłki Nożnej 

2005 w piłce nożnej
2006 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Macedonii Północnej
2005 w Macedonii
2006 w Macedonii